

Patronymes 

 Alain Lacaze (1939-)  peintre et graveur québécois.
 Albert Lacaze (1884-1955), colonel français de l'Armée secrète, arrêté à Lyon le , avec Jean Moulin ;
 André Lacaze (1913-1981), homme politique français ;
 André Lacaze (1918-1986), journaliste, écrivain et résistant français ;
 Audrey Lacaze (1984-), footballeuse française ;
 Bernard Lacaze (1798-1874), avocat français, député des Hautes-Pyrénées (1848-1851), sénateur du Second Empire ;
 Claude Lacaze (1940-), rugbyman français ;
 Dominique Lacaze, économiste français ;
 Germaine Lacaze (1908-1994), artiste peintre française ;
 Henri Lacaze (1898-1981), rugbyman français ;
 Henri Lacaze, homme politique français ;
 Jacques Lacaze (1752-1793), homme politique français, député girondin à la Convention ;
 Jacques Lacaze (1802-1884), homme politique français ;
 Jean Lacaze (1909-1975), contre-amiral français, ministre de la Marine, préfet maritime, membre de l'Académie française ;
 Jeannou Lacaze (1924-2005), général français ;
 Joseph Vital Lacaze, (?-1946), peintre français
 Lucien Lacaze (1860-1955), amiral français, ministre de la Troisième République, membre de l'Académie française ;
 Marc Lacaze, photographe français ;
 
 Pèdre Lacaze (1794-1874), député  français et pair de France sous la monarchie de Juillet ;
 René Sim Lacaze (1901-2000), designer de bijoux et artiste français
 Sophie Lacaze (1963-), compositrice française .

Toponymes 
 Lacaze, commune du Tarn en France.

Monuments 
 Le château de Lacaze dans les Landes.
 Le château de la Caze dans les gorges du Tarn en Lozère.

Homonymie